Теодосий I () е велик княз на Влахия от династията Крайовеску (1521, 1521 – 1522).

Живот 

Син е на Нягое I Басараб и деспина Милица (Елена).

През септември 1521 г., след смъртта на баща си и непосредствено след приключване обсадата на Белград с преселването на българите от Белградската област, Теодосий поема властта във Влахия. През октомври 1521 г. е свален от княжеския престол и прогонен от Влад VI Драгомир, извънбрачен син от наложница на Влад IV Монах. През ноември 1521 г. Теодосий (Тедош) Крайовеску успява с османската подкрепа на никополския паша Мехмед бей Михалоглу да си върне властта в столицата Куртя де Арджеш, както и над Влашко.

При управлението му продължават борбите между ориентирани различно в политическо отношение болярски групировки, а практически властта на Теодосий се крепи от пашата на Никополския санджак. Османски представители поддържат властта му практически навсякъде. В действителност обаче Мехмед бей Михалоглу иска да го отстрани, за да поеме лично властта във Влахия. През 1522 г. Теодосий е изпратен от пашата в Истанбул, където умира същата година от туберкулоза.

Родословие

Бележки

Източници и литература 
  Иоан-Аурел Поп, Иоан Болован „История Румынии“, издательство „ВЕСЬ МИР“, Москва, 2005 г.

Владетели на Влашко
Басараб